Ловитт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1832—1908) — канадский морской капитан, кораблестроитель, банкир и политик, член Палаты общин (1887—1891) и Сената (1896—1908).
 Ловитт, Зейн — австралийский документалист и писатель, лауреат премии Неда Келли Австралийской ассоциации авторов детективов за рассказ (2010) и дебютный роман (2013).
 Ловитт, Кармелия — американская легкоатлетка, паралимпийская чемпионка на дистанции 60 м в классе A (1980).

См. также 
 
 Ловитц